Ponson – isola dell'arcipelago delle Filippine
Pierre Alexis Ponson du Terrail – scrittore francese
Luc Raphaël Ponson – artista francese